Acea puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ilex aquifolium;
 el nombre común de la planta Rumex induratus;
 Acea, islote en el pacífico.